Pressac est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Pressac, commune française du département de la Vienne en région de Nouvelle-Aquitaine ;
 Pressac d'Agonnac, ancien nom de Château-l'Évêque, commune française du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 

 Jean-Claude Pressac (1944-2003), pharmacien français connu pour ses publications sur l'histoire des chambres à gaz d'Auschwitz ;
 Jean Jacques Louis Pressac des Planches (1753-?), homme politique français ;
 Théodore Pressac-Doré (1759-1833), homme politique français ;

Architecture 
 Château de Pressac, château français situé sur la commune de Saint-Quentin-sur-Charente dans le département de la Charente en région Nouvelle-Aquitaine.
 Château de Pressac, château français situé sur la commune de Saint-Étienne-de-Lisse dans le département de la Gironde en région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme français
Toponymie française